Lyntog bezeichnet:

 die Schnelltriebzüge der Dänischen Staatsbahnen
 die Schnelltriebzüge der Norwegischen Staatsbahnen
 den Triebzug DSB MA
Siehe auch:
 InterCityLyn